Romulea bezeichnet:

 die Gattung der Scheinkrokusse
 in der Antike das heutige Bisaccia